Сантен:

Топонимы 
 Сантен — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Сен-Сантен-де-Мор — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Сен-Сантен-Канталес — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.

См. также